Sober:

 Sober — компьютерный вирус, почтовый червь
 «Sober» — песня Келли Кларксон с альбома My December
 «Sober» — песня Pink с альбома Funhouse
 «Sober» — песня группы Muse с альбома Showbiz
 «Sober» — песня группы Tool с альбома Undertow